Госон:
 Госон (Астурия) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. 
 Косон (Goseong-gun) — корейский топоним.